

Lokalizacje

Czechy 
Dawne nazwy miejscowości:
 Klimkovice
 Kynšperk nad Ohří

Niemcy 
 Königsberg – szczyt koło Goslar
 Königsberg – szczyt w Harzu
 Königsberg in Bayern – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge
 Königsberg Nm. – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Chojna
 Zagórze Śląskie
Mszana Dolna

Rosja 
 Królewiec

Słowacja 
Niemieckie nazwy:
 Kráľova hoľa
 Nová Baňa

Okręty 
 "Königsberg" – niemiecki krążownik lekki z okresu I wojny światowej, typu Königsberg (1905), w służbie 1907-1915
 "Königsberg" – niemiecki krążownik lekki z okresu I wojny światowej, typu Königsberg (1914), w służbie 1916-1920
 "Königsberg" – niemiecki krążownik lekki z okresu II wojny światowej, typu K, w służbie 1929-1940

Zobacz też 
 Konigsberg